Bosznia-Hercegovina
Dragovići falu Hadžići községben, Szarajevó kantonban
Dragovići falu Novo Goražde községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Dragovići falu Vareš községben, Zenica-Doboj kantonban

Horvátország
Dragovići falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében